Club Atlético Independiente de La Chorrera o C.A. Independiente puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas:

Club Atlético Independiente, entidad polideportiva panameña, fundada como club de fútbol en 1982 y que engloba como tal a las demás;
Club Atlético Independiente "B", sección de fútbol que milita en la Segunda División Panameña;
Club Atlético Independiente, equipo deportivo de fútbol femenino, fundado en 2017;
Club Atlético Independiente de La Chorrera, equipo polideportivo de fútbol sala;